Ковалівський район — адміністративно-територіальна одиниця, утворена у межах Золотоніської округи; існував з перервами у 1923-1959 роках.
 Ковалівський район —адміністративно-територіальна одиниця Полтавської округи 1923-1925 років.